Seznam divizij z zaporedno številko 57.

Seznam 
 Pehotne
 57. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 57. pehotna divizija (Wehrmacht)
 57. pehotna divizija »Lombardia«

Glej tudi